Remark ist der Familienname von
 Elfriede Remark (1903–1943), später Elfriede Scholz, Schwester von Erich Maria Remarque
 Erich Paul Remark (1898–1970), deutscher Autor, bekannt als Erich Maria Remarque
 Horst Remark (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Peter Remark (1881–1969), deutscher Lehrer und Kommunalpolitiker
 Thomas Remark (* 1959), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Remak